Štuparje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Petrovsko, Krapinsko-zagorska županija. 
Štuparje graniči s općinama: Škarićevo, Slatina i Benkovo.

Iz naselja Štuparje (općina Petrovsko) s najvišeg dijela pogled seže od Zagreba do Donačke gore u Sloveniji.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 466 stanovnika te 116 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji